Walter Sullivan se poate referi la:
Walter Sullivan (Silent Hill), personaj ficțional din jocul video Silent Hill 4: The Room
Walter Francis Sullivan (1928–2012), episcop catolic american
Walter J. Sullivan, politician american 
Walter S. Sullivan (1918–1996), scriitor științific
Walter Sullivan (romancier) (1924–2006), scriitor și critic literar din SUA